Чемпионат СССР по баскетболу среди женских команд 1970 года — 37-й розыгрыш чемпионата СССР, 27-й среди клубных команд. Турнир в высшей лиге проходил с января по май 1970 года. Чемпионом в 9-й раз стал ТТТ, второе место занял ленинградский «Спартак», третье — подмосковный «Спартак».

Высшая лига 
Чемпионат среди команд высшей лиги был разделён на 4 этапа. Матчи первого этапа (в январе и феврале) принимали Рига и Электросталь, второго (в марте) — Каунас, третьего (в апреле) — Киев и Тбилиси, заключительные игры прошли в мае в Ленинграде.

ТТТ стал чемпионом в 9-й раз, а с учётом побед сборной Латвийской ССР на турнирах Спартакиад народов СССР 1963 и 1967 годов — в 11-й раз подряд.

Итоговая таблица 

Примечание: в случае равного числа побед место выше занимает команда, имеющая лучший баланс по результатам личных встреч. «Политехника» — ГПИ 62:60, 52:42.

Высшую лигу покинули ГПИ (Тбилиси) и «Университет» (Тарту).

Вторая лига 
Финальные игры для шести лучших команд второй лиги проходили в два круга в Днепропетровске и Пензе.

Итоговая таблица финального турнира 

В высшую лигу вышли «Спартак» (Москва) и «Сталь» (Днепропетровск).

Ссылки 
 Смена мод женского баскетбола // Советский спорт. 6 августа 1970. № 182 (6832). С. 2.
 Добро пожаловать в высшую лигу // Советский спорт. 15 апреля 1970. № 88 (6738). С. 2.
 

1970 год в баскетболе
Спорт в СССР в 1970 году
Чемпионат СССР по баскетболу
Чемпионаты СССР в 1970 году